La papessa Giovanna (Pope Joan o The Devil's Imposter) – film del 1972 diretto da Michael Anderson
 La papessa (Pope Joan) – romanzo di Donna Woolfolk Cross del 1996

Pagine correlate 
 Papessa Giovanna